Aguaviva o Agua Viva puede referirse a:
 Aguaviva, localidad y municipio de la provincia de Teruel, comunidad de Aragón, España.
 Aguaviva de la Vega, localidad de la provincia de Soria, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
 Aguaviva, grupo musical español.
 Aguaviva Canarias, festival de música que tiene lugar en Arona (Tenerife, España).
 Agua viva o medusa, organismo marino perteneciente al filo Cnidaria.
 Agua Viva, telenovela brasileña.